Anoixi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ánoixi, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Anoixi (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar